Тоёока:

 Тоёока — японский город на острове Хонсю в префектуре Хёго, севернее города Тоттори.
 Тоёока — село в Японии, находящееся в уезде Симоина префектуры Нагано.